MMSE steht für:
 Mini-Mental State Examination, Test zur Demenzerkennung
 Minimum mean square error, Begriff aus der Statistik
 Multi Mission Support Equipment, Begriff aus der Raumfahrt

Abkürzung